Le Grand Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Le Grand Bridge (Marshall County, Iowa), ID-Nr. 98000499
 Le Grand Bridge (Tama County, Iowa), ID-Nr. 98000481